Жуков, Валерий:
 Жуков, Валерий Михайлович (род. 1941) — заслуженный артист России.
 Жуков, Валерий Павлович (род. 1988) — российский хоккеист.
 Жуков, Валерий Петрович (род. 1971) — лидер рок-группы «Жуки». Примечания